hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo DeKalb (ang. DeKalb County) w USA, w stanie Tennessee